Huayan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huayan (köping), Chongqing, 
 Huayan Zhen (köping i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar